Шмидт, Вильгельм
 Шмидт, Вильгельм (1858—1924) — железнодорожный инженер, создатель пароперегревателя Шмидта (совместно с Робертом Гарбе).
 Шмидт, Вильгельм (1868—1954) — австрийский антрополог, этнограф и лингвист, социолог, историк, католический мессионер.
 Шмидт, Вильгельм (ум. 1934) — группенфюрер СА, один из руководителей штурмовых отрядов Мюнхена, убит в «Ночь длинных ножей».
 Шмидт, Вильгельм Адольф (1812—1887) — немецкий историк, депутат германского рейхстага.
 Шмидт, Вильгельм Йозеф Якоб (1884—1974) — немецкий зоолог, гистолог.
 Шмидт, Вильгельм Людвиг Эвальд (1804—1843) — немецкий ботаник, энтомолог и врач.
 Шмидт, Вильгельм Матеус (1883—1936) — австрийский геофизик и педагог.